Îlot de la Baleine est le nom de plusieurs îlots : 

 Îlot de la Baleine, îlot revendiquée par la France situé dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie, dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
 Îlot de la Baleine, îlot de l'océan Atlantique situé dans l'archipel des Açores et faisant partie de la municipalité de Santa Cruz da Graciosa.

Voir aussi 
 Île de la Baleine